Die PartyPoker.net European Darts Championship 2012 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 20. bis zum 23. September 2012 in ihrer fünften Auflage ausgetragen. Veranstaltungsort war erstmals die RWE Sporthalle in Mülheim an der Ruhr.

Titelträger der vier Jahre zuvor war der englische Rekordweltmeister Phil Taylor, der dieses Jahr jedoch im Viertelfinale gegen Brendan Dolan verlor.

Neuer Titelträger wurde der Australier Simon Whitlock, der sich im Finale mit 11:5 gegen Wes Newton durchsetzen konnte.

Im deutschen Fernsehen wurde die European Darts Championship 2012 live auf Sport1 übertragen. Der Pay-TV-Sender Sport1+ zeigte die Spieltage live und vollständig.

Preisgelder 
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.

Qualifikation 
Für die European Darts Championship 2012 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die ersten 8 gesetzt waren
 Die 8 erstplatzierten Spieler der Players Championships Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 8 erstplatzierten Spieler der Continental Europe Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert waren

Teilnehmer 
PDC Order of Merit
Plätze 1–16

  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  James Wade
  Gary Anderson
<li value=4>  Wes Newton
  Andy Hamilton
  Simon Whitlock
  Terry Jenkins
  Mark Webster
  Raymond van Barneveld
  Justin Pipe
  Kevin Painter
  Dave Chisnall
  Ronnie Baxter
  Mark Walsh
  Paul Nicholson
  Vincent van der Voort

Players Championship Order of Merit

  Ian White
  Kim Huybrechts
  Michael van Gerwen
  Colin Lloyd
  Richie Burnett
  Brendan Dolan
  Andy Smith
  Mervyn King

Top 8 der Continental Europe OoM

  Magnus Caris
  Co Stompé
  Gino Vos
  Jerry Hendriks
  Mensur Suljović
  Andree Welge
  Michael Rosenauer
  Tomas Seyler

Turnierplan

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Homepage der PDC Europe zur European Darts Championship 2012
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

2012
Dartveranstaltung 2012
Dartwettbewerb in Mülheim an der Ruhr